Pedro de Navarra, o Pierres de Navarra, (Évreux, 5 de abril de 1366– Sancerre, 29 de julio de 1412), fue conde de Mortáin (1376–1378; 1401–1412) y Par de Francia (1401). Era hijo del rey de Navarra Carlos II el Malo y de Juana de Valois y hermano del rey Carlos III de Navarra.

Biografía 
A los pocos meses de nacer, junto a su hermano mayor, el infante Carlos, es llevado por su madre a la corte navarra, a principios de julio de 1366, saliendo a recibirlos el padre a San Juan de Pie de Puerto ya que no conocía apenas a ninguno de sus dos hijos.

En agosto de 1373 se sella el acuerdo matrimonial entre su hermano Carlos y Leonor de Trastámara, entonces infanta de Castilla, que obliga a Pedro a quedar como rehén, en Castilla, hasta que se lleve a cabo el matrimonio.

En 1377 su padre Carlos II decide enviarle a Normandia como su lugarteniente. Poco después le ordena regresar a Navarra siendo sustituido por su hermano Carlos ya que el padre no deseaba tener allá a ambos hijos. Sin embargo, se tiene noticia sobre cómo ambos hermanos disfrutaron del ambiente musical, llegando en 1378 el poeta Eustache Deschamps a dedicar unos versos a un Pedro convaleciente.

En 1380 acompaña a su hermano a la coronación de Carlos IV en Reims.

El condado de Mortain 
El condado de Mortain, en la baja Normandia, existía desde época carolingia y formó parte del Ducado de Normandía como un feudo más de los reyes de Inglaterra hasta 1212 que, con Felipe II Augusto, está bajo vasallaje de la corona francesa, pasando en 1259 a formar parte del propio patrimonio real. El 14 de marzo de 1336, junto con el condado de Angulema y según lo estipulado en el tratado de Villeneuve-Lès-Avignon, pasan a depender de los soberanos navarros Juana II y Felipe III en compensación de los derechos de ambos sobre Champaña.

Como se informa en la Gran enciclopedia de Navarra «le sorprendió en Breteuil la confiscación de los señoríos del monarca navarro en Francia por Carlos V (1378), que lo hizo conducir a su presencia. Conservó, sin embargo, luego su condado de Mortáin y la tierra de Montesquieu como vasallo directo del soberano francés. Lugarteniente en Nemours (1410)».

Así, en julio de 1397, su hermano, ya siendo Carlos III, rey de Navarra, acude ante el rey de Francia Carlos VI y, entre otras reclamaciones que le presenta sobre buena parte de las tierras de Normandia, está a punto de lograr que se le conceda a título de perpetuidad el condado de Mortain a su hermano Pedro.Será en 1404 cuando sean atendidas y efectivas definitivamente.

En el día de Navidad de 1409 se menciona a Pedro, conde de Mortain, entre los acompañantes sentados a la mesa del rey Carlos VI, junto a su hermano Carlos III de Navarra.

Matrimonio y fallecimiento 
Casado en 1411 con Catalina de Alençon (1380–1462), cuyos padres eran Pedro II de Valois, conde de Alençon, y María Chamaillard, vizcondesa de Beaumont-au-Maine.

Sobre la fecha de su muerte, 29 de julio, la fuente inicial viene dada por Francisco de Alesón,aunque, sin embargo, según informa Castro Álava -que, además de historiador, fue archivero del Archivo Real y General de Navarra autor de númerosos catálogos documentales- hay dos registros documentales que cuestionan tan temprana fecha:

 La primera noticia registrada es de febrero de 1413, en que se prepara paño para que el rey vistiese de luto.
 Los funerales se celebraron en Olite el 18 de agosto de 1413 con asistencia de los tres estados del reino.
De lo que no hay duda es que el cadáver del conde de Mortáin  se traslada a la cartuja de París para ser enterrado en un sepúlcro de mármol blanco junto al altar, en el lado de la Epístola, llevando sobrepuesta una estatua funeraria con las armas de Navarra.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 
 

Casa de Évreux